Voderady est un toponyme qui peut désigner :

Voderady, une commune du district de Trnava, dans la région de Trnava.

Voděrady, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Voděrady, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové ;
 Voděrady, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie